

Événements
 Pierre Gringore dirige l'exécution des Mystères de Paris.

Principales naissances

Principaux décès

Voir aussi

Articles connexes 
 1502 en littérature

XVIe siècle au théâtre
théâtre